Ici Bla-Bla, une émission de télévision belge.
 Langue de bois, une figure de rhétorique.
 Logorrhée
 Douste Blabla